Марк Порций Катон (; * 234 пр.н.е. в Тускулум; † 149 пр.н.е. в Рим), наречен по-късно Стари или Старши, за да се отличава от своя правнук Марк Порций Катон Млади е виден древноримски политически деец. Той пръв започва да пише проза на латински език. Най-значимото му произведение е „Произход“ (Origines), което се е състояло от 7 книги. То описва историята на италийските градове и специално Рим от основаването му. Запазени са само няколко откъса от него като цитати на по-късни автори. Друго негово произведение е трактатът му „За замеделието“ (De agri cultura). Там се съдържа ценна информация за техниката на селското стопанство, както и за социалните отношения в Италия през през първата половина на 2 век пр.н.е.

През 198 пр.н.е. той става претор и след това управител на Сардиния.

През 195 пр.н.е. е консул с Луций Валерий Флак. Командва римската войска в Испания против въстанали племена и получава след това триумф. 184 пр.н.е. Катон и приятеля му Луций Валерий Флак са избрани за цензори.

След това Катон остава един от най-влиятелните сенатори.

Произведения:
 Origines, (история)
 De agri cultura (ок. 150 пр.н.е.)
 повече от 150 речи, от които са запазени 80 фрагменти:
 De re militari
 De lege ad pontifices auguresque spectanti
 Praecepta ad filium
 Historia Romana litteris magnis conscripta
 Carmen de moribus
 Apophthegmata

Вижте също 
 Картаген трябва да се разруши
 В „Успоредни животописи“ Плутарх описва живота на Катон наред с този на Аристид.

Източници 
 Плутарх, Life of Cato the Elder, 1.
 Astin, A. E. (1978), Cato the Censor, Clarendon Press
 Chassignet, M. (1986), Caton: Les Origines. Fragments, Collection Budé, Les Belles Lettres
 Dalby, Andrew (1998), Cato: On Farming, Prospect Books, ISBN 0-907325-80-7
 Smith, R. E. (1940). „Cato Censorius“. Greece and Rome 9: 150 – 165.

Древноримски политици
Римски управители (Сардиния)
Римски републикански консули
Цензори
Порции
Древноримски оратори
Римски историци
Древноримски юристи
Латинска литература
Древноримски писатели